Breien (taal), aanduiding in de Nederlandse taal voor (te) lange zinnen 
 Breien (textiel), een werkwijze om van garen en met breipennen textiel te maken
Breien (visnet), een werkwijze om visnetten te maken 
 Breien (wiskunde), aanduiding voor een notatiefout bij berekeningen

Plaatsen 
 Breien (Italië), een gehucht in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
 Breien (Verenigde Staten), een gehucht in de Amerikaanse staat North Dakota

Personen 
 Anja Breien (1940), Noors filmregisseuse en scenariste
 Bård Breien, Noors filmregisseur